Christopher Trimmel, né le  à Oberpullendorf, est un footballeur international autrichien évoluant au poste d'arrière droit au FC Union Berlin.

Biographie

Club

International 
Le , Trimmel honore sa première sélection en équipe d'Autriche lors d'un match amical contre le Cameroun à l'Hypo Group Arena (défaite 0-2). Il entre à la  à la place de Andreas Hölzl.

Statistiques

En club

En sélection nationale

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international autrichien
Joueur du Rapid Vienne
Joueur du 1. FC Union Berlin
Naissance en février 1987
Naissance dans le Burgenland